Antwerp kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Antwerpen, stad, Flandern,

USA 

 Antwerp (ort i USA, New York), Jefferson County, 
 Antwerp (ort i USA, Ohio), Paulding County, 

Robotskapade USAförgreningar